De zestiende etappe van de Ronde van Spanje 2017 werd verreden op 4 september 2017. De rit begon in het Circuito de Navarra en de finish lag in Logroño. De etappe was een 40,2 kilometer lange individuele tijdrit.

Verloop

Uitvallers 
 Alexandre Geniez
 Nico Denz
 Svein Tuft
 Kilian Frankiny
 Rohan Dennis

Uitslag

Klassementen

16
Logroño